Desa Parakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,58), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,77, long 108,33), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 110,78), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,61, long 106,78), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,33, long 107,47), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,07), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,20, long 107,80), 
 Desa Parakan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar